Юниорский турнир УЕФА 1965 года — 18-й юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в ФРГ.

В турнире приняли участие 23 команды, которые были разбиты на восемь групп (семь групп по три и одна группа из двух команд). Победители групп выходили в четвертьфинал, далее турнир игрался по олимпийской системе. Победителем турнира в первый раз стала сборная ГДР.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР
  Греция
  Ирландия

  Испания
  Италия
  Люксембург
  Нидерланды
  Польша
  Португалия
  Румыния
  Турция

  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Швейцария
  Швеция
  Шотландия
  Югославия

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Группа E 

Результаты матчей

Группа F 

Результаты матчей

Группа G 

Результаты матчей

Группа H 

Результаты матчей

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5—8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1965 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные спортивные соревнования в ФРГ
Апрель 1965 года
Международные соревнования по футболу в Германии
Чемпионаты Европы в Германии
Чемпионаты Европы в 1965 году